Obligo kan 3 betekenissen hebben:

Verplichting tot het volstorten van niet-volgestorte aandelen op eerste aanvraag.
Een (al dan niet toekomstige) verplichting, uitgedrukt in een geldbedrag. Bijvoorbeeld de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract
Obligo (krediet), het gedeelte van een krediet dat daadwerkelijk wordt gebruikt.